Лопата — ручной шанцевый инструмент.

Техника и инструменты 
 Малая пехотная лопата — инженерное вооружение некоторых военнослужащих.
 Большая сапёрная лопата — советская штатная военная лопата, предназначенная для самоокапывания и других земляных работ.
 Механическая лопата (мехлопата) — самоходная полноповоротная выемочно-погрузочная машина (одноковшовый экскаватор).
 Миномёт-лопата — советский миномёт калибра 37 мм.
 Лопата «Вятский пахарь» — разновидность штыковой лопаты, изобретённая вятским монахом Геннадием (Хлоповым).

Фамилия 
 Лопата, Анатолий Васильевич (род. 1940) — генерал-полковник в отставке ВС Украины.
 Лопата, Василий Иванович (род. 1941) — советский и украинский художник, писатель.

Топоним 
 Лопата — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Лопата — деревня в Мелекесском районе Ульяновской области.

См. также 
 Лопатка (значения)